Oeptar (plaats), een plaats in de Russische oblast Magadan (Russische Verre Oosten)
 Oeptar (rivier), de rivier waaraan deze plaats ligt